Аре́ст:
 Заключение под стражу как мера пресечения.
 Административный арест — вид административного наказания.
 Арест — вид уголовного наказания в различных странах.
 Домашний арест — мера пресечения по уголовному делу.
 Гражданский арест — задержание подозреваемого лицом без специальных полномочий.
 Защитный арест — система мер превентивного заключения в Третьем рейхе.
 Арест имущества — мера обеспечения исполнения решения по имущественным взысканиям.
 Арест, Фрума Абрамовна (1913—1991) — советский геофизик.

См. также